Unterseeboot 97 ou U-97 a été le nom de plusieurs sous-marins allemands ou U-boot durant la Première et la Seconde Guerre mondiale:
L'Unterseeboot 97, de type Mittel U, sous-marin de la Kaiserliche Marine, a été lancé en 1917 durant la Première Guerre mondiale et qui a coulé le  sur le chemin de sa reddition.
Durant la première Guerre mondiale, l'Allemagne a possédé deux autres sous-marins avec un nom similaire:
Unterseeboot UB-97, un sous-marin de type UB III, lancé en 1918 et qui s'est rendu le ; échoué près de Falmouth et démoli sur place en 1921
Unterseeboot UC-97, un sous-marin de type UC III, lancé en 1918 et qui s'est rendu le ; utilisé pour des exhibitions aux États-Unis; coulé sur le lac Michigan le  par des tirs de canons du USS Wilmette.
L'Unterseeboot 97, un sous-marin de type VII.C, a été lancé en 1940 et a participé à la deuxième bataille de l'Atlantique durant la Seconde Guerre mondiale et qui a été coulé le .

Sources 

Sous-marin de la Marine allemande
Nom de bateau
Bateau des années 1910
Bateau des années 1940